Андре́й Алексе́евич Городе́нский (, ) — украинский киберспортивный тренер и бывший киберспортсмен, более известен под ником B1ad3 (читается как Блейд). Известен своими выступлениями в роли внутриигрового лидера в таких командах, как «A-Gaming», «DTS Gamind», «KerchNET», «dAT» и «Flipsid3». С 2019 года — тренер команды Natus Vincere. В качестве тренера «рождённых побеждать» — неоднократный победитель международных турниров, в том числе PGL Major Stockholm 2021. Его лучшими достижениями в качестве игрока стала бронза на World Cyber Games 2007 и золото DreamHack Open Leipzig 2017. Трофеев у B1ad3 немного, но не этим он запомнится фанатам CS в СНГ. Лучший тренер 2022 по версии HLTV.

Карьера

В роли игрока 
После игры в профессиональных организациях «Amazing Gaming», «KerchNET» и краткосрочно в «UNiTED», B1ad3 собирает в 2014 году команду с Георгий «WorldEdit» Яскин и Егор «markeloff» Маркелов — «dAT Team». Кроме троицы опытных игроков, вместе с ними были и молодые, подающие надежду таланты — Александр «s1mple» Костылев, Владислав «bondik» Нечипорчук, Егор «flamie» Васильев. Так они играли около полугода, пока их не подписала организация «FlipSid3 Tactics» в феврале 2015 года. Именно с Flipsid3 Андрей «B1ad3» Городенский провёл больше всего времени и с этой же организацией начал карьеру тренера.

За 2 с половиной года, начиная с апреля 2015 года и по сентябрь 2017 года, они участвовали всего на 10 турнирах, выиграв золото лишь на Кубке Воронежа, GameAgents League 2 и DreamHack Open Leipzig 2017. «Flipsid3» была командой, которая редко пыталась пробиться на онлайн-турниры или другие небольшие ивенты. Главная их цель была попадать с мейджора на мейджор, благодаря чему можно было получать деньги за стикеры, которые делаются для каждой команды, что проходит на крупный турнир, и продаются на торговой площадке в Steam.

За FlipSid3 Tactics успело поиграть много успешных в будущем игроков. Кроме flamie, s1mple и bondik, за F3 в разное время успели поиграть такие игроки как «smooya», «n0rb3r7», «electronic». B1ad3 стал для них первым капитаном и наставником, и частично помог стать тем, кем они сейчас являются.

В роли тренера 
После долгой карьеры про-игрока, Андрей «B1ad3» продолжил свою карьеру самым естественным способом — стал тренером. Он давно показывал свои лидерские качества, у него был опыт управлением командой, так что задатки тренера у него были.

В июле 2018 года Gambit были в плачевном состоянии. После ухода Данила «Zeus» Тесленко и Михаила «Kane» Благина казахстанскому коллективу нужен был сильный лидер, поэтому приход B1ad3, многие воспринимали его как спасение. Поначалу, всё так и казалось. Третье место на IEM XIII — Shanghai и ESL One: New York 2018 были обнадёживающими, но после чреда провалов, которая закончилась неудачей СНГ-отбора на мейджор в Катовице. Gambit заняли 4-ое место на квалификации, проиграв решающий матч Team Spirit 2:0.

Теперь B1ad3 стал спортивным директором Natus Vincere. Согласно официальному пресс-релизу его главными обязанностями будет кадровая и трансферная политика, построение системы подготовки команд. Также он займётся поиском и подготовкой игроков-резервистов для основных направлений организации.

Приход Андрея в NAVI — не случайность. Он знаком со многими представителями организации. С некоторыми играл вместе «Kane», «s1mple», «flamie», «electronic», кто-то был его первым наставником в Counter Strike 1.6. Евгений «HarisPilton» Золотарёв, генеральный директор NAVI, уже 19 лет знаком с B1ad3 и был капитаном в его первой команде. Учитывая большой опыт Андрея на про-сцене, а также количество молодых игроков, которых он находил, учил и тренировал, должность спортивного директора отлично для него подходит. Он знает все особенности киберспортивной тусовки, где искать молодых талантов и как их готовить к будущей карьере. Конечно, B1ad3 будет работать не только с CS:GO составом. Как спортивный директор, в его сфере деятельности будут все ростеры «Рождённых побеждать». Насколько он справится с другими дисциплинами — вопрос, на который сложно ответить прямо сейчас. NAVI стала всемирно популярным брендом не только благодаря CS:GO, но и благодаря Dota 2. Состав по этой дисциплине далёк от уровня тир-1 и B1ad3 придётся также решить и этот вопрос. Но хватит ли у него знаний про-сцены Dota 2? Сомнительно.

Андрей Городенский — весьма спорная кандидатура на должность спортивного директора. Но вспомним, что до этого не было человека, который единолично отвечал за работу с составами и решафлами. Новый человек, близкий к киберспорту, может положительно повлиять на работу NAVI.

20 сентября 2019 года Андрей становится главным тренером Natus Vincere.

Признан лучшим тренером 2022 года по версии HLTV.org.

Турниры 
Сыгранные турниры Natus Vincere во время тренерства «B1ad3».

Примечания 

Киберспортсмены Украины
Профессиональные игроки в Counter-Strike
Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive
Natus Vincere